Wicehrabiowie Head 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1960–1983: Antony Henry Head, 1. wicehrabia Head
 1983-: Richard Antony Head, 2. wicehrabia Head

Najstarszy syn 2. wicehrabiego Head: Henry Julian Head

Head